Fuero puede referirse a:
 Muy diversos conceptos: jurisdicción, privilegio, exención, prerrogativa, arrogancia, presunción, foro (lugar donde se hace justicia); conciencia (fuero interno, lo que piensa cada persona, frente a fuero externo, lo que realmente manifiesta). No debe confundirse con aforo y aforar.
 Particularmente, en contextos jurídico-políticos e historiográficos:
 La lex fori (ley del fuero o ley del lugar) que debe ser aplicada en ese lugar.
 Los fueros, estatutos jurídicos aplicables en una determinada localidad, que regulaban la vida municipal, estableciendo un conjunto de normas, derechos y privilegios locales, a partir de la Edad Media.
 Los fueros generales, aplicados de forma general en alguno de los reinos cristianos peninsulares de la Baja Edad Media.
 El derecho foral, ordenamiento jurídico proveniente de los fueros.
 El derecho civil foral.
 El régimen foral, conjunto de instituciones, particularmente las de Navarra y el País Vasco.
 El aforamiento, la denominación utilizado en Derecho para designar los privilegios o normas especiales que se aplican a una o varias personas (aforados) por algún motivo, particularmente su condición de pertenencia a un colectivo privilegiado o de jurisdicción privativa:
Fuero militar
Fuero eclesiástico
Fuero universitario
Fuero parlamentario, los privilegios o normas especiales que aplican a las personas por el hecho de pertenecer a un parlamento, como la inviolabilidad o el sometimiento a tribunales específicos (Véase también desafuero).

Notas